Toponímia:
Entitats de població:
Polig (la Baronia de Rialb): poble del municipi de la Baronia de Rialb (Noguera)
Polig (Cameles): poble de la comuna de Cameles (Rosselló)
 Cultura:
Polig Monjarret: musicòleg, col·leccionista d'instruments musicals i nacionalista bretó